Scott megye (Arkansas)
Scott megye (Illinois)
Scott megye (Indiana)
Scott megye (Iowa)
Scott megye (Kansas)
Scott megye (Kentucky)
Scott megye (Minnesota)
Scott megye (Mississippi)
Scott megye (Missouri)
Scott megye (Tennessee)
Scott megye (Virginia)